Federació Internacional de Bowling (del seu nom en francès Fédération Internationale des Quilleurs), màxima institució mundial reguladora de les bitlles i el bowling
 Federació d'Informàtica del Quebec, organització dedicada a les tecnologies de la informació i la comunicació al Quebec